Homa kan syfta på:
 Homa (persisk mytologi) – en fågel i persisk mytologi
 Homa (släkte) – ett släkte insekter

Geografi

Finland 
2 Homa (ö), Södra Savolax, Nyslott,

Kenya 
3 Homa Bay, länshuvudort, 
4 Homa, Kenya, berg, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar